kanton Saint-Brieuc-Nord 
kanton Saint-Brieuc-Sud
Kanton Saint-Brieuc-Ouest